Résultats détaillés de l'édition 2001 du tournoi de tennis professionnel masculin Masters de Paris-Bercy.

Faits marquants

Résultats en simple

Têtes de série

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double

Tableau final

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Paris-Bercy
ATP 2001
Tennis en France en 2001
Tennis en octobre 2001
Sport en novembre 2001